Stéphane Le Calvé est un chimiste français spécialiste de la chimie environnementale et de la chimie analytique.

Biographie 
Stéphane Le Calvé est directeur de recherche au CNRS à l’Institut de Chimie et Procédés pour l’Énergie, l’Environnement et la Santé (Unité mixte de recherche 7515, CNRS / Université de Strasbourg).

Il a effectué sa thèse de doctorat en chimie-physique à l’Université d’Orléans (1998) avec comme spécialité la chimie de la pollution atmosphérique et la physique de l'Environnement. Il a complété sa formation par un stage post-doctoral à University College Dublin (1999).

Il a obtenu son habilitation à diriger des recherches en 2004 à l'Université de Strasbourg.

Stéphane Le Calvé est actuellement responsable du département de « chimie moléculaire et analytique » ainsi que de l’équipe de « physico-chimie de l’atmosphère » au sein de son institut de recherche. Ses recherches visent à développer des méthodes basées sur des dispositifs microfluidiques pour l'analyse des polluants en temps réel dans l’air.

Il a notamment coordonné un projet européen intitulé « Development of VOCs and ozone Micro-analysers based on microfluidic devices for Aircraft Cabin Air mOnitoring » entre 2016 et 2020.

Il a été membre du conseil scientifique du programme de Recherche interorganisme pour une meilleure qualité de l'air (Ministère français de l’Écologie et l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) pendant près de 10 ans.

Il a été lauréat du concours national d’aide à la création d’entreprises et technologies innovantes en 2011 et 2013 pour le projet In'Air Solutions. Il a également obtenu le prix « innovation » de la région Alsace en 2011.

Liste des références

Liens externes 

 Ressources relatives à la recherche : Mendeley, Scopus, Researchgate, ORCID
 Thèse de doctorat : Cinétiques et mécanismes d'oxydation atmosphérique par le radical OH de Composés Organiques Volatils Oxygénés (esters, cétones, diethers, ethers et carbonates)
 Slate.fr : Que faire en cas de pic de pollution? Quelques conseils
 Maison pour la science en Alsace : Le développement durable et l’habitat, une thématique d’actualité

Chimiste français